Holly Hill può riferirsi a diverse città statunitensi:
Holly Hill (Carolina del Sud)
Holly Hill (Florida)